Kommende Münster bezeichnet
die Georgskommende Münster des Deutschen Ordens
die Johanniterkommende, siehe St.-Johannes-Kapelle (Münster)